Golden Axe — видеоигра в жанре избей их всех (), выполненная в виде слэшера. Разработана подразделением Sega AM1 в 1989 году. Оригинальная версия игры была выпущена в виде аркадного игрового автомата (платформа Sega System 16B) и впоследствии была портирована на многие домашние игровые системы, включая игровые консоли и домашние компьютеры. С 2010 года игра доступна в составе сборника SEGA Mega Drive and Genesis Classics для платформ Linux, macOS, Windows, с 2018 — PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра также получила ряд продолжений для разных платформ, став началом серии игр.

Основным разработчиком игры был Макото Учида, также создавший похожую игру Altered Beast.

Сюжет 
Действие игры происходит в вымышленной сказочной стране Юрии, напоминающей мир Конана-варвара. Злое создание, известное как Смертоносец (Death Adder), похитило короля и его дочь, заточив их в замке. Оно также нашло Золотую Секиру, магический символ Юрии, и угрожает уничтожить Секиру и королевскую семью, если люди страны не признают его своим правителем.

Игровой процесс

Режим истории 
В режиме истории героям предстоит странствовать по сказочному средневековому миру, попутно сражаясь с приспешниками Смертоносца. Помогать им в этом будет их магия, которая наносит повреждения всем врагам, находящимся на экране. Мощность заклинания зависит от количества имеющихся в распоряжении кувшинов, которые расходуются как очки магии. Эти кувшины герои могут найти по ходу игры или отбить у воров. В промежутках между уровнями кувшины героев пытаются похитить маленькие гномики в колпаках. Если герой вовремя не атакует их, он лишится своего имущества, но при успешном действии даже отыграет у воров дополнительные кувшины. Боец по имени Акс способен нести с собой 6 кувшинов и использует заклинания земли. Гном Джилиус несёт 4 кувшина и создаёт заклинания грома, а амазонка, которую зовут Тайрис, способна создавать опустошающую огненную магию, но для этого ей требуется сразу 9 кувшинов. Чтобы компенсировать различия в способностях героев к магии, все три персонажа имеют разные характеристики владения главным оружием. У гнома, хуже всех владеющего магией, самый высокий радиус атаки. И напротив, амазонка, у которой самый большой запас магии, радиус самый маленький. Своеобразным компромиссом между ними в выборе между магией и силой выступает воин.

В игре есть ездовые животные, на которых некоторые из врагов ездят верхом и которых игрок может отбить и использовать для собственного передвижения. Часть ящеров умеет плевать огнём, другие бьют языком, третьи — хвостом.

Игроку предоставляются на выбор три героя:
 Акс Боец (Ax Battler — варвар с мечом, похожий на Конана),
 Тайрис Пламя (Tyris Flare — амазонка с саблей)
 Джилиус Громоглав (Gilius Thunderhead — гном с топором)
В случае участия двух игроков, они могут играть за двух персонажей, обязательно разных.

Режим дуэли 

Дуэльный режим был на большинстве портов, но не был на аркадных автоматах. В него можно играть как одному, так и вдвоём.

В однопользовательском режиме игрок поэтапно сражается с врагами. С каждым новым этапом либо появляются более сильные враги, либо их становится больше. Иногда враги сражаются на ящерах, которых можно отнять и использовать в своих целях. В дуэльном режиме, как и в обыкновенном, здоровье героя не восстанавливается. Также, в отличие от режима истории, в дуэльном режиме нельзя использовать магию.

В режиме для двух игроков дуэль проходит один-на-один между двумя игроками без посторонних врагов и без этапов. Также, как и в дуэльном режиме для одного игрока здесь не восстанавливается здоровье и нельзя использовать магию.

Порты 
Golden Axe был портирован на множество платформ, включая: Sega Mega Drive, Sega Master System, MS-DOS, Amiga, Atari ST, Commodore 64, Game Boy Advance, ZX Spectrum, Wii, Xbox 360, PlayStation 3 (как часть Sonic’s Ultimate Genesis Collection) и на Apple iPhone/iPod Touch.

Появления в других играх 
 Акса Бойца, Тайрис Пламя и Джилиуса Громоглава можно найти в аркадной версии игры Alien Storm. Их можно найти на одном из телеэкранов в игре. Кроме того, Джилиус появляется в качестве одного из судей, при определении ранга игрока.
 В Shining in the Darkness Джилиус Громоглав берёт на себя роль поставщика магазина оружия, причём его топор лежит около него.
 Джилиус Громоглав — играбельный персонаж в Sega Superstars Tennis и Sonic & All-Stars Racing Transformed.

Примечания

Ссылки 
 Golden Axe на ag.ru

Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для Sega Master System
Игры для Amiga
Игры для Atari ST
Игры для Amstrad CPC
Игры для ZX Spectrum
Игры для Commodore 64
Игры для Dreamcast
Игры для WonderSwan Color
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation Portable
Игры для Virtual Console
Игры для Xbox
Компьютерные игры 1989 года
Слэшеры
Игры для DOS
Игры для Xbox 360
Игры для PlayStation 3
Beat ’em up
Игры для iOS
Многопользовательские игры
Компьютерные игры, разработанные Sega AM1
Компьютерные игры, изданные Sega